O Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga ou Alonso Braga ou Alonsão, como é conhecido pelos narradores das rádios e pela torcida tupãense, está localizado na cidade de Tupã no estado de São Paulo e tem capacidade de 5.515 espectadores.

História 
O estádio foi construído em 1942, na época com arquibancadas de madeira. Posteriormente teve a construção de cinco mil lugares em arquibancadas de concreto, ampliadas nos anos 1980 para dez mil lugares e depois doze mil. A última ampliação aconteceu no início da década de 1990, quando chegou-se aos 14.890 lugares.

O Alonso Carvalho Braga conta também com cabines para rádios, camarotes, sala para filmagem, sala para convidados, sala com ar-condicionado para reuniões, quatro banheiros, dois bares, roletas com cartão magnético, vestiários amplos, sala da diretoria, sala de fotos e troféus, complexo de alojamentos, iluminação noturna por quatro torres de holofotes com doze refletores cada, placar, campo com gramado e dimensões profissionais.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Alonso Carvalho Braga
Esporte de Tupã